Suite (muziek), een muzikale vorm
Suite (Poot), een compositie van de Belgische componist Marcel Poot
Suite (Segers), een compositie van de Belgische componist Jan Segers
Suite (geologie), een bepaalde soort van gesteenten
software suite, een verzameling van computerprogramma's
Kamers en suite, een voor- en achterkamer afgescheiden door een of twee schuifdeuren
suite (hotel), een serie van minimaal 2 kamers (vaak met slaap-, woon- en werkvertrek) met minimaal bad en wc in een hotel, die als een eenheid wordt verhuurd
Suite (reeks), serie van prenten of wandtapijten die bij elkaar horen
Suite (kaartterm), een bepaalde kaartterm
Suite (gevolg), de volgers van een aanzienlijk persoon
De Suite, een literair radioprogramma van de VPRO uit ongeveer 1980